Станев (женската форма: Станева) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Станев
 Андон Станев (1867 – 1936) – български индустриалец и дарител
 Емилиян Станев (1907 – 1979) – литературен псевдоним на българския писател Никола Стоянов Станев
 Ивайло Станев (р. 1979) – български треньор по футбол
 Иван Станев (р. 1944) – български киносценарист и писател
 Иван Станев (волейболист) (р. 1985) – български волейболен национал
 Иван Станев (политик) (р. 1932) – български политик
 Красимир Станев (1955 – 2010) – български баскетболист, треньор по баскетбол и поет
 Лазар Станев (1897 – 1938) – български политик
 Любен Станев (1924 – 2009) – български лекар и писател
 Людмил Станев (р. 1959) – български писател, публицист, сценарист, медик по образование
 Младен Станев (р. 1974) – български диригент
 Ненчо Станев (1925 – 2000) – български политик
 Павел Станев (р. 1986) – български футболист
 Петър Станев (1900 – 1945) – български генерал-майор
 Радостин Станев (р. 1975) – български футболист
 Станьо Станев (р. 1925) – български генерал-майор
 Стефан Станев – няколко личности с това име
 Стоил Станев (1876 – 19??) – български общественик, финансист, предприемач и учител
 Филип Станев (р. 1974) – български сценарист и телевизионни водещ
 Станева
 Вяра Салплиева-Станева (1903 – 19??) – българска драматична и оперетна актриса
 Катя Станева (р. 1952) – българска литературна историчка

Вижте също 
 Станево, село в Северозападна България

Български фамилни имена